Carl Heinrich Butenop ist der Name folgender Personen:

* Carl Heinrich Butenop (Schauspieler) (1752–1843), deutscher Schauspieler und Sänger (Tenor)
 Carl Ernst Heinrich Butenop (1786–1857), deutscher Schauspieler